Ranunculus sceleratus és una espècie de planta de la família Ranunculaceae natural de tota Europa que creix en llocs humits i arenosos.

És una planta anual, amb tiges erectes i buides, que pot atènyer una altura de 40-50 cm. Les seves fulles són d'un color verd lluent, lobades i dentades. Té les flors de color groc pàl·lid.

Plantes medicinals ranunculàcies
Sceleratus